As Daylight Dies е четвърти студиен албум на метълкор групата Килсуич Ингейдж, издаден на 21 ноември 2006 г. от Roadrunner Records. Дебютира на 32-ро място в Билборд 200. Сертифициран е като златен на 30 юни 2009 г.

Състав 
 Хауърд Джоунс – вокали
 Адам Дуткевич – китара, бек вокали, клавиши
 Джоел Строузъл – китара
 Майк Д'Антонио – бас
 Джъстин Фоули – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Източници 

Албуми на Килсуич Ингейдж
Музикални албуми от 2006 година